Sbarasch ( und , ) ist eine ukrainische Stadt mit etwa 13.000 Einwohnern. Sie liegt in der Oblast Ternopil und befindet sich 17 Kilometer nordöstlich der Oblasthauptstadt Ternopil am Ufer der Hnisna ().

Geschichte 

Sbarasch wurde 1211 erstmals schriftlich erwähnt.
 
Von 1569 bis 1772 war es Teil der Woiwodschaft Wolhynien, einer administrativen Einheit der Adelsrepublik Polen-Litauen.
Von 1772 bis 1918 war Sbarasch Teil des Königreichs Galizien und Lodomerien, eines Kronlands Österreichs, seit 1854 war der Ort der Sitz der Bezirkshauptmannschaft Zbaraż, zusammen mit dem 1867 geschaffenen Bezirksgericht bestand er bis 1918.

Nach dem Zusammenbruch der Donaumonarchie am Ende des Ersten Weltkriegs im November 1918 war die Stadt kurzzeitig Teil der Westukrainischen Volksrepublik. Im Polnisch-Ukrainischen Krieg besetzte Polen im Juli 1919 auch die letzten Teile der Westukrainischen Volksrepublik. Am 21. November 1919 sprach der Hohe Rat der Pariser Friedenskonferenz Ostgalizien Polen zu.

Zwischen 1919 und 1939 war die Ortschaft Teil der Woiwodschaft Tarnopol in der Zweiten polnischen Republik und nach der Sowjetischen Besetzung Ostpolens von 1939 bis 1941 Teil der Ukrainischen Sozialistischen Sowjetrepublik. Von 1941 bis 1944 war Sbarasch Teil des Distrikts Galizien im deutschen Generalgouvernement. Von 1944 bis 1991 war die Stadt erneut Teil der Ukrainischen SSR und nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion wurde Sbarasch 1991 Teil der unabhängigen Ukraine.

Verwaltungsgliederung 
Am 12. Juni 2020 wurde die Stadt zum Zentrum der neugegründeten Stadtgemeinde Sbarasch (), bis dahin bildete es die gleichnamige Stadtratsgemeinde Sbarasch (Збаразька міська рада/Sbaraska miska rada) im Süden des Rajons Sbarasch.

Seit dem 17. Juli 2020 ist sie ein Teil des Rajons Ternopil.

Folgende Orte sind neben dem Hauptort Sbarasch Teil der Gemeinde:

Persönlichkeiten 
 Ignacy Daszyński (1866–1936), polnischer Politiker und Ministerpräsident, geboren in Sbarasch
 Dmytro Kljatschkiwskyj (1911–1945), ukrainischer nationalistischer Politiker und Kommandeur der Ukrainischen Aufstandsarmee
 Ivan Prasko (1914–2001), Bischof der Ukrainischen Griechisch-katholischen Kirche in Melbourne
 Ida Fink (1921–2011), Autorin, geboren in Sbarasch

Literatur 
 Lemma Zbaraż, in: Guy Miron (Hrsg.): The Yad Vashem encyclopedia of the ghettos during the Holocaust. Band 2. Jerusalem 2009,  ISBN 978-965-308-345-5, S. 970–971.

Weblinks 

 Schloss von Sbarasch (ukrainisch)
 Russische Karte der Stadt und der Umgebung

Einzelnachweise 

Ort in der Oblast Ternopil
Ersterwähnung 1211
Rajon Ternopil